Суперкубок ОАЕ з футболу 2011  — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 вересня 2011 року між чемпіоном ОАЕ і володарем кубка Президента ОАЕ клубом Аль-Джазіра та фіналістом кубка Президента ОАЕ клубом Аль-Вахда.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive

2011
ОАЕ
Вересень 2011
2011 в ОАЕ